Rojacher ist der Familienname folgender Person:

 Ignaz Rojacher (1844–1891), österreichischer Unternehmer

siehe auch: Rojacher Hütte